Dourou steht für:

 Dourou (Mali), eine Gemeinde im Kreis Bandiagara (Kreis) in Mali

Dourou ist der Familienname folgender Personen:

 Rena Dourou (* 1974), griechische Politikerin der Partei SYRIZA und Gouverneurin der Region Attika